Вульпиус () — латинизированная форма немецкой фамилии Фукс:
 Кристиан Август Вульпиус (1762—1827) — немецкий писатель, брат Кристианы Вульпиус.
 Кристиана Вульпиус (1765—1816) — супруга Иоганна Вольфганга Гёте.
 Ютта Вульпиус — оперная певица, сопрано.
 Мельхиор Вульпиус (ок. 1570—1615) — немецкий композитор.